Kosovos fodboldlandshold repræsenterer Kosovo i fodboldturneringer og kontrolleres af Kosovos fodboldforbund.

Statistik over spillere

Flest kampe

Top scorer

Aktuel trup 
Følgende 21 spillere blev udtaget til VM 2018 kvalifikationskampen mod Turkiet den 12. november 2016.

Referencer 

Fodboldlandshold i Europa
Fodboldlandshold